Bay Parkway – stacja metra w Nowym Jorku na Culver Line
 Bay Parkway – stacja metra w Nowym Jorku na Sea Beach Line
 Bay Parkway – stacja metra w Nowym Jorku na West End Line